Francesc de Castellví i Obando, militar i historiador català del segle XVIII
 Francesc de Castellví i de Vic, poeta valencià del segle XV